George Bond kan syfta på bland andra:

* George F. Bond (1915–1983), amerikansk militärläkare
 George Phillips Bond (1825–1865), amerikansk astronom